La Grand Champions Cup di pallavolo femminile 2001 si è svolta dal 13 al 18 novembre 2001 a Fukuoka e Saitama, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Cina.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Cina(Primo titolo)

Secondo posto
Russia

Terzo posto
Giappone

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2001
 2001